Pas har flere betydninger:
 Pas (legitimation) – et dokument til brug for identifikation ved internationale rejser
 Pas (kortmelding) – man stopper med at melde eller springer en melderunde over
 Pas (dansetrin) – balletudtryk, pas er fransk for dans eller dansetrin
 PAS (Para-aminosalicylsyre) lægemiddel til behandling af tuberkulose
 Parti for Handling og Solidaritet (rumænsk: Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) – politisk parti i Moldova

Se også 
 Bjergpas – passage gennem bjergområder
 Pasgang – en totakts gangart anvendt af visse dyr, hvor for- og bagben på samme side flyttes samtidigt